Diacceto steht für:
 einen Ortsteil der Gemeinde Pelago, Provinz Florenz, Italien
 Francesco Cattani da Diacceto (1466–1522), Humanist und Philosoph der italienischen Renaissance